Bothur ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bothur (1905–1971), deutscher Politiker (SPD), MdL und Beamter
 Günter Bothur (* 1941), deutscher Schauspieler